NBA Live 95 foi o primeiro do vídeo NBA Live série de jogos. A capa mostra uma ação, tiro, de 1994 NBA Finals. O jogo foi desenvolvido pela EA Sports e lançado em 3 de dezembro de 1994. O jogo foi relançado com NBA Live 06, como parte da EA Retro Series.

NBA Live
Jogos eletrônicos de 1994
Jogos para computador
Jogos para Game Boy
Jogos para Mega Drive
Jogos para PlayStation
Jogos para Super Nintendo Entertainment System
Jogos da EA Sports
Jogos eletrônicos da Electronic Arts

ru:NBA Live 95